«Carmina Burana»:

 Carmina Burana — иллюминированный манускрипт, представляющий собой сборник стихов на латинском языке.
 Carmina Burana — сценическая кантата немецкого композитора Карла Орфа, на собственное либретто, по мотивам средневековых стихотворений из одноимённого сборника, написанная в 1935—1936 годах.